Йола:

 Йола (Нигерия) — столица штата Адамава.
 Йола (язык) — мёртвый язык западногерманской подгруппы германских языков.
 Йола (аэропорт) — аэропорт в Нигерии.